De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Slavia Praag

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1927
|Mitropacup
|1/4
|
|Újpest FC
|6-2||4-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Rapid Wien
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1928
|Mitropacup
|1/4
|
|SK Admira Wien
|4-6|| 1-3 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1929
|Mitropacup
|1/4
|
|Juventus FC
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|First Vienna FC
|6-5||2-3 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|F
|
|Újpest FC
|3-7||1-5 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1930
|Mitropacup
|1/4
|
|Ferencvárosi FC
|2-3||2-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1931
|Mitropacup
|1/4
|
|AS Roma
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1932
|Mitropacup
|1/4
|
|SK Admira Wien
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Juventus FC
|4-0|| 4-0 (T)|| 0-2 (U) 
|-
|1933
|Mitropacup
|1/4
|
|FK Austria Wien
|3-4||3-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1934
|Mitropacup
|1/8
|
|Rapid Wien
|2-4||1-3 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1935
|Mitropacup
|1/8
|
|Szegedi FC
|4-2||4-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FK Austria Wien
|2-2 <small>BW 2-5 (U) ||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1936
|Mitropacup
|1/8
|
|Ferencvárosi FC
|6-5||2-5 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FK Austria Wien
|1-3||0-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1937
|Mitropacup
|1/8
|
|Ferencvárosi FC
|3-5||2-2 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1938
|Mitropacup
|1/8
|
|Beogradski SK
|5-3||3-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Ambrosiana-Inter
|10-3||9-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Genova 1893
|6-4||2-4 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Ferencvárosi FC
|4-2||2-2 (T)|| 2-0 (U)
|-
|1939
|Mitropacup
|1/4
|
|Beogradski SK
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1958
|Donau Cup
|1/8
|
|Ştiinţa Timişoara
|5-6||5-3 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1959
|Mitropacup
|1/4
|
|MTK Boedapest
|4-7||0-5 (U)|| 4-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1966
|Mitropacup
|1R
|
|MTK Boedapest
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|2R
|
|Wiener Sport-Club
|5-6||4-1 (T)|| 1-5 (U)
|-
|1967
|Mitropacup
|1/8
|
|FK Austria Wien
|1-4||1-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|1. FC Köln
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Wiener Sport-Club
|5-1||0-1 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Hamburger SV
|4-5||1-4 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1970
|Mitropacup
|1/8F
|
|Hellas Verona
|7-1||4-1 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|HNK Hajduk Split
|3-3 <small>u||1-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Vasas SC Boedapest
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1971
|Mitropacup
|1/8
|
|Csepel SC
|0-2||0-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|Europacup II
|1R
|
|FC Carl Zeiss Jena
|1-1 <small>(2-3 ns)||1-0 (T)|| 0-1 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1976/77
|UEFA Cup
|1R
|
|Akademik Sofia
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|Standard Luik
|3-3 <small>u||0-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|St. Mirren FC
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1990
|Mitropacup
|Groep B
|
|Genoa CFC
|0-0||0-0||<small> < Apulië
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|NK Osijek
|2-0||2-0 ||<small> < Apulië
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Heart of Midlothian FC
|3-4||1-0 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1993/94
|UEFA Cup
|1R
|
|OFI Kreta
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|Q
|
|Cork City FC
|6-0||2-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|AIK Fotboll
|2-2 <small>u||0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|SK Sturm Graz
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="6"|17.0
|-
|
|
|1R
|
|SC Freiburg
|2-1||2-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|FC Lugano
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|RC Lens
|1-0||0-0 (T)|| 1-0 nv (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AS Roma
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Girondins de Bordeaux
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1996/97
|Champions League
|Q
|
|Grasshopper-Club Zürich
|0-6||0-5 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1R
|
|Malmö FF
|5-2||2-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Valencia CF
|0-1||0-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1997/98
|Europacup II
|1R
|
|FC Luzern
|6-2||4-2 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|OGC Nice
|3-3 <small>u||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|VfB Stuttgart
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|2Q
|
|Inter Bratislava
|4-2||4-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Schalke 04
|1-1 <small>(5-4 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|
|
|2R
|
|Bologna FC 1909
| 1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Vojvodina Novi Sad
|3-2||0-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Grasshopper-Club Zürich
| 3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|3R
|
|Steaua Boekarest
|5-2||4-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Udinese Calcio
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Leeds United AFC
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|FK Shamkir
|5-1||1-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="6"|13.0
|-
|
|
|3Q
|
|FK Sjachtar Donetsk
| 1-2||1-0 (U)|| 0-2 nv (T)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|1R
|
|Akademisk Boldklub
|5-0||3-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|OFI Kreta
|6-3||2-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|3R
|
|NK Osijek
|5-3||0-2 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Kaiserslautern
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|3Q
|
|Panathinaikos FC
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|1.0
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|1R
|
|Servette FC Genève
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|Excelsior Moeskroen
|7-3||2-2 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|FK Partizan
|6-4||1-3 (U)|| 5-1 nv (T)
|-
|
|
|3R
|
|PAOK Saloniki
|4-1||0-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Beşiktaş JK
|3-4||1-0 (T)|| 2-4 (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|2Q
|
|FK Leotar Trebinje
|4-1||2-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|3Q
|
|Celta de Vigo
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|FK Sartid
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Levski Sofia
|2-2 <small>u||2-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Dinamo Tbilisi
|3-3 <small>u||3-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2005/06
|Champions League
|3Q
|
|RSC Anderlecht
|1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="7"|9.0
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|Cork City FC
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|CSKA Sofia
|4-2||4-2 (T)||
|-
|
|
|Groep A
|
|Viking FK
|2-2||2-2 (U)||
|-
|
|
|Groep A
|
|AS Monaco
|0-2||0-2 (T)||
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|Hamburger SV
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|3R
|
|USC Palermo
|2-2 <small>u||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|FK Karvan Yevlax
|2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|1R
|
|Tottenham Hotspur FC
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2007/08
| Champions League
|2Q
|
|MŠK Žilina
|0-0 <small>(4-3 ns)||0-0 (U)|| 0-0 nv (T)
| rowspan="6"|11.0
|-
|
|
|3Q
|
|AFC Ajax
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep H
|
|Steaua Boekarest
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|Sevilla FC
|2-7||2-4 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|
|Groep H (3e)
|
|Arsenal FC
|0-7||0-7 (U)|| 0-0 (T)
|-
||2007/08
|UEFA Cup
|3R
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2008/09
|Champions League
|3Q
|
|ACF Fiorentina
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="6"|4.5
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Vaslui
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|AFC Ajax
|2-2||2-2 (U)||
|-
|
|
|Groep F
|
|Hamburger SV
|0-2||0-2 (T)||
|-
|
|
|Groep F
|
|Aston Villa FC
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep F (5e)
|
|MŠK Žilina
|0-0||0-0 (U)||
|-
|2009/10 || Champions League || 3Q
| || FC Sheriff Tiraspol ||1-1 <small>u|| 0-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="5"|5.0
|-
|2009/10 || Europa League || PO
| || Rode Ster Belgrado || 4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|Genoa CFC
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Lille OSC
|2-8||1-5 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|Valencia CF
|3-3||1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2016/17 ||Europa League || PO ||  || FC Levadia Tallinn || 3-3 <small>u|| 1-3 (U)|| 2-0 (T) ||rowspan="3"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || Rio Ave FC ||1-1|| 0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || PO ||  || RSC Anderlecht ||0-6|| 0-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2017/18 ||Champions League || 3Q ||  || FK BATE Borisov || 2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U) ||rowspan="5"|7.5
|-
| || || PO ||  || APOEL Nicosia ||0-2|| 0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2017/18 ||Europa League || Groep A||  || Maccabi Tel Aviv FC ||3-0|| 1-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
| || || Groep A||  || Astana FK ||1-2|| 1-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
| || || Groep A (3e)||  || Villarreal CF ||2-4|| 2-2 (U)|| 0-2 (U)
|-
|2018/19 ||Champions League || 3Q ||  || FC Dynamo Kiev ||1-3|| 1-1 (T)|| 0-2 (U) ||rowspan="7"|14.5
|-
|2018/19 ||Europa League || Groep C||  || Girondins de Bordeaux ||1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep C||  || FK Zenit Sint-Petersburg ||2-1|| 0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
| || || Groep C (2e)||  || FC Kopenhagen ||1-0|| 1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
| || || 2R ||  || Racing Genk ||4-1|| 0-0 (T)|| 4-1 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Sevilla FC ||6-5|| 2-2 (U)|| 4-3 nv (T)
|-
| || || 1/4 ||  || Chelsea FC ||3-5|| 0-1 (T)|| 3-4 (U)
|-
|2019/20 ||Champions League || PO ||  || CFR Cluj ||2-0|| 1-0 (U)|| 1-0 (T)  ||rowspan="4"|8.0
|-
| || || Groep F ||  || FC Barcelona ||1-2|| 1-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
| || || Groep F ||  || Borussia Dortmund ||1-4|| 0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
| || || Groep F (4e)||  || Internazionale ||2-4|| 1-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|2020/21 ||Champions League || PO ||  ||FC Midtjylland ||1-4 ||0-0 (T)||1-4 (U) ||rowspan=7|16.5
|-
|2020/21 || Europa League|| Groep C || || Bayer 04 Leverkusen || 1-4 ||1-0 (T) || 0-4 (U)
|-
| || || Groep C (2e) || || OGC Nice || 6-3 ||3-2 (T) || 3-1 (U)
|-
| || || Groep C ||  ||Hapoel Beër Sjeva ||4-3 || 1-3 (U) ||3-0 (T)
|-
| || || 2R ||  || Leicester City FC || 2-0 || 0-0 (T) || 2-0 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Rangers FC || 3-1 || 1-1 (T) || 2-0 (U)
|-
| || || 1/4 ||  || Arsenal FC || 1-5 || 1-1 (U) || 0-4 (T) 
|-
| 2021/22 || Champions League || 3Q ||  ||Ferencvárosi TC || 1-2 || 0-2 (U) || 1-0 (T) ||rowspan="8"|15.5
|-
| 2021/22 || Europa League || PO ||  ||Legia Warschau || 3-4 || 2-2 (T) || 1-2 (U)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep E||  || 1. FC Union Berlin || 4-2 || 3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  ||  || Groep E||   || Feyenoord || 3-4 || 1-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|  ||  || Groep E (2e) ||  || Maccabi Haifa || 1-1 || 0-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  ||  || 1/16 ||  || Fenerbahçe SK || 6-4 || 3-2 (U) || 3-2 (T)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || LASK || 7-5 || 4-1 (T) || 3-4 (U)
|-
|  ||  || 1/4 ||  || Feyenoord || 4-6 || 3-3 (U) || 1-3 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || St Joseph's FC || 11-0 || 4-0 (U) || 7-0 (T) ||rowspan="6"|10.5
|-
|  ||  || 3Q ||  || Panathinaikos FC || 3-1 || 2-0 (T) || 1-1 (U) 
|-
|  ||  || PO ||  || Raków Częstochowa || 3-2 || 1-2 (U) || 2-0 nv (T) 
|-
|  ||  || Groep G||  || KF Ballkani || 4-2 || 3-2 (T) || 1-0 (U)
|-
|  ||  || Groep G||  || Sivasspor || 2-2 || 1-1 (U) || 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep G (3e) ||  || CFR Cluj || 0-3 || 0-1 (T) || 0-2 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 206.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Slavia Praag
Slavia Praag